Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1962 se dispute du 11 au .

Jan Lehane remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jan Lehane et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Beckenham

Navigation 

dames 1962
Beckenham